Slavče (Brda), een plaats in de Sloveense gemeente Brda
Slavče (okres České Budějovice), een gemeente in de Tsjechische regio Zuid-Bohemen